René – miejscowość we Francji
 René – francuski odpowiednik imienia Renat
 René – powieść François-René de Chateaubrianda

Osoby:
 Jean Gaspard Pascal René – francuski generał

Zobacz też:
 Rene